Der Litauische Fußballpokal, () ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im litauischen Fußball. Von 1947 bis 1989 war der Wettbewerb der Pokal der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger 
Berücksichtigt wird nur der nationale Pokalwettbewerb des unabhängigen Litauen.

** 1996 als Kareda-Sakalas Šiauliai bzw. 1999 als Kareda Šiauliai.

Weblinks 
 Liste der Endspiele mit Finaldaten. omnitel.net (englisch)
 Liste der Endspiele. rsssf.com (englisch)

Pokal
Sportgeschichte (Litauen)